Блюдцеви́к (дисцио́тис) жилкова́тый () — гриб рода блюдцевиков семейства сморчковых. Также известен как дисци́на жилкова́тая (Discina venosa).

Описание 

Плодовое тело — апотеций (см. Аскомицеты) диаметром 3 — 10 (до 21) см, с очень короткой толстой «ножкой». У молодых грибов «шляпка» имеет шаровидную форму с загибающимися внутрь краями, затем становится блюдцевидной или чашевидной и наконец распростёртой с извилистым, надорванным краем. Верхняя (внутренняя) поверхность — гименофор — сначала гладкая, позднее становится бугорчатой, морщинистой или жилковатой, особенно ближе к середине; окраска варьирует от желтовато-бурой до тёмно-коричневой. Нижняя (наружная) поверхность окрашена светлее — от беловатой до серовато-розоватой или коричневатой, — мучнистая, часто покрытая буроватыми чешуйками. 

«Ножка» сильно редуцирована — короткая, толстая, длиной 0,2 — 1 (до 1,5) см, беловатая, зачастую погружённая в субстрат.

Мякоть плодового тела хрупкая, сероватая или коричневатая, с характерным запахом хлора, который, однако, исчезает при термической обработке.

Споровый порошок белый или кремовый. Споры 19 — 25 × 12 — 15 мкм, гладкие, широкоэллипсоидные, без жировых капель.

Экология и распространение 

Блюдцевик жилковатый распространён в умеренной зоне Северного полушария. Довольно редок. Появляется весной, одновременно со сморчками, — с середины мая по начало июня. Обнаруживается в хвойных, смешанных и лиственных (чаще дубовых и буковых) лесах, в том числе пойменных, на песчаных и глинистых почвах, во влажных местах. Встречается одиночно и небольшими группами. Нередко растёт вместе со сморчком полусвободным (Morchella semilibera), часто связан с белокопытником (Petasites sp.).

Вероятно, является сапротрофом, но по причине родства со сморчками, возможно, хотя бы факультативно микоризный гриб.

Сходные виды 
Из-за специфического запаха блюдцевик жилковатый трудно спутать с другими грибами, например, с представителями рода пецица. Наиболее крупные, зрелые, тёмноокрашенные экземпляры слегка похожи на строчок обыкновенный.

Пищевые качества 
Условно-съедобный гриб, не представляющий кулинарной ценности. Используется в пищу свежим (после 10 — 15 минут отваривания) и сушёным. Неприятный запах после тепловой обработки исчезает. В англоязычных источниках приводится как ядовитый гриб.

Примечания

Ссылки 
 Блюдцевик жилковатый на сайте «Экосистема»
 Блюдцевик жилковатый на сайте RogersMushrooms
 Блюдцевик жилковатый на сайте TomVolkFungi.net

Съедобные грибы
Сморчковые
Грибы Северной Америки
Грибы Евразии
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum